Ламон:
 Топонимы
 Ламон — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Беллуно.
 Ламон — остров архипелага Земля Франца-Иосифа, Россия.

 Фамилия
 Ламон, Жанна (1949—2021) — американская и канадская скрипачка, дирижёр и музыкальный педагог.
 Ламон, Софи (род. 1985) — швейцарская фехтовальщица, серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2000 года.